Путь Ленина — название населенных пунктов в России:

 Путь Ленина — посёлок в Брянском районе Брянской области.
 Путь Ленина — посёлок в Вознесенском районе Нижегородской области.
 Путь Ленина — деревня в Черлакском районе Омской области.
 Путь Ленина — посёлок в Шумерлинском районе Чувашии.

См. также 
 Путь Ильича